Чжан Шуай була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась до початку турніру через травму правої руки.
Моніка Нікулеску виграла титул, у фіналі перемігши Алізе Корне з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw

2014
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд